Ліга I 2019—2020 — 102-ий сезон чемпіонату Румунії з футболу.

Форс-мажорні обставини 
У зв'язку з Пандемією COVID-19 у чемпіонаті відбулась перерва з 10 березня по 6 червня 2020 року.

Клуби та стадіони

Перший раунд

Турнірна таблиця

Результати матчів

Чемпіонський раунд 

Результати матчів

Лідери чемпіонату

Втішний раунд 

Результати матчів

Плей-оф 

| colspan="5" style="background:#fcc;"|9 — 12 серпня 2020

|}

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт  
 Ліга І на soccerway  

2020
Румунія
Румунія
2019 у румунському спорті
2020 у румунському спорті